A Ordem de Cienfuegos (em espanhol: Orden de Cienfuegos), em homenagem ao revolucionário Camilo Cienfuegos Gorriarán, é uma ordem honorífica socialista da República de Cuba.

A ordem é concedida aos membros das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba:  tanto no serviço militar ativo, quanto os que estão na reserva ou já reformados, a ordem também foi entregue para os militares de "países amigos" como a União Soviética, pelo "extraordinário mérito no planejamento ou a realização de ações de combate, em defesa das conquistas e da soberania de Cuba".

Insígnia 
A cruz da ordem é fixada sobre o peito. Ela é feita de prata dourada. A barreta é azul, amarela e vermelha.

Ligações externas 
  Prêmios de estado da República de Cuba

Ordens honoríficas de Cuba
Prêmios estabelecidos em 1979